2 miejscowości w Polsce: 

 Bartłomiejowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Bartłomiejowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Wąwolnica